Het WTA-tennistoernooi van Melbourne (officieel Grampians Trophy) van 2021 vond plaats van dins­dag 2 tot en met zondag 7 februari 2021 in de Australische stad Melbourne. Het was een geïmprovi­seerde editie van het toernooi, in verband met de coronapandemie – daardoor was er voor dit evenement geen kwali­fi­ca­tie­toernooi. Ook een dubbelspeltoernooi ontbrak. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van Melbourne Park.

Dit toernooi ontrolde zich parallel aan de Gippsland Trophy en de Yarra Valley Classic, maar het begon enkele dagen later en was slechts half zo groot. Door het toevoegen van dit toernooi kon de WTA enige spelroutine bieden aan speelsters die een verzwaarde quarantaine hadden moeten uitzitten, omdat er in hun vliegtuig iemand had gezeten die na aankomst positief testte op covid-19.

Op donderdag 4 februari werden alle wedstrijden in Melbourne voor een dag stilgelegd, omdat een hotel­medewerker positief was getest op covid-19. Daardoor liep het toernooi een dag uit. Tijdens de reste­rende drie dagen werden alle partijen die niet in twee sets konden worden afgerond, beslist met een match-tiebreak. De halve finales schoven niettemin door naar de zondag, en er kon geen finale meer worden gespeeld.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Canadese Bianca Andreescu had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een blessure.

Het zesde reekshoofd, Anett Kontaveit uit Estland, bereikte de finale door de Griekse Maria Sakkari te verslaan. Ook de ongeplaatste Amerikaanse Ann Li bereikte de finale – zij had haar als zevende geplaatste landgenote Jennifer Brady in de halve finale uitgeschakeld. Doordat er geen eindstrijd meer plaatsvond, gingen beide finalistes de boeken in als 'verliezend finaliste'.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel

 Toernooischema ITF

Melbourne 2021 - 3
Melbourne - 3